Суре́н Абрамя́н:
 Абрамян, Сурен Джангирович (род. 1947) — министр внутренних дел Армении, мэр Еревана.
 Абрамян, Сурен Теодорович (1910—1982) — советский шахматист, тренер.